Проурзин — фамилия; имеет женскую форму Проурзина.
 Проурзин, Валерий Владимирович (род. 1973) — российский хоккеист, защитник, мастер спорта России по хоккею с мячом.
 Проурзин, Иван Яковлевич (1907—1984) — советский государственный и политический деятель, первый секретарь Ненецкого окружного комитета ВКП(б).